Корабе́льна ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України.

 Корабельна вулиця — вулиця в місті Бердянськ.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Житомир.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Ізмаїл.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Керч.
 Корабельна вулиця — вулиця в місті Київ.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Одеса.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Рені.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Феодосія.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Харків.
Корабельна вулиця — вулиця в місті Чорноморськ.

Вулиці